Zina Garrison e Sherwood Stewart hanno battuto in finale 3–6, 7–6 (7–5), 6–3 Anne Hobbs e Andrew Castle.

Teste di serie

 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Martina Navrátilová /  Paul Annacone (semifinali)
 Wendy Turnbull /  Kim Warwick (secondo turno)
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (campioni)

 Rosalyn Fairbank /  Mark Edmondson (secondo turno) 
 Jenny Byrne /  Mark Kratzmann (secondo turno) 
 Gigi Fernández /  Leonardo Lavalle (primo turno) 
 Carling Bassett /  Gary Donnelly (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1987